Отборочная гонка перед кубком Вандербильта 1906 года () — автомобильная гонка прошедшая 22 сентября 1906 года и призванная  определить пятерых представителей США на международном кубке Вандербильта. 

Гонка прошла 22 сентября 1906 года возле , Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Её протяженность составила десять кругов при длине круга около 29 миль. Гонка началась в шесть утра по местному времени. Автомобили покидали стартовую линию с  интервалом в одну минуту. У Ральфа Монгини на первом же круге взорвалась одна из покрышек, в результате чего потерявший управление автомобиль  врезался в телефонный столб. Монгини, которого от удара выбросило из автомобиля, отделался синяками и царапинами.

По результатам гонки для участия в кубке были выбраны Джо Трейси, Хьюберт ле Блон, Х.Н. Хардинг, Фрэнк Лоуэлл и Уолтер Кристи .

Классификация

Примечания

Ссылки 

1906 год в автоспорте
Автоспорт в США